Apparitions est une nouvelle de l'auteur russe Ivan Tourgueniev, parue en 1864.
 Apparitions (Dragonfly) est un film germano-américain réalisé par Tom Shadyac en 2002.
 Apparitions est un téléfilm américain réalisé par Stephen Gyllenhaal, diffusé en 2002.
 Apparitions est un ouvrage illustré de Jean-Michel Nicollet traitant du surnaturel, paru en 2006.
 Apparitions est une série télévisée britannique créée en 2008.
 Apparitions: The Darkness est un film américain réalisé par Mark Archer en 2009.

Voir aussi 
 Vision

Homonymie de titre